Нордхайм ():
 Нордхайм (Тюрингия)
 Нордхайм (Вюртемберг)
 Нордхайм-на-Майне
 Нордхайм, Хелена (1903—1943) — нидерландская гимнастка.

См. также 
 Маркт-Нордхайм
 Нордхайм-фор-дер-Рён